Rohne kann stehen für:
 Rohne, anderer Name der Roten Rübe

Rohne ist ein geographischer Name:

Ort:
 Rohne (Oberlausitz), Ortsteil der Gemeinde Schleife im Landkreis Görlitz, Sachsen

Gewässer:
 Rohne (Haslach), rechter Zufluss der Unteren Argen bei Spiesberg, Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rohne (Helme), linker Zufluss der Helme bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth, Kyffhäuserkreis, Thüringen; Ursprung in Sachsen-Anhalt

Rohne ist der Familienname folgender Personen:
 Claus-Michael Rohne (* 1958), deutscher Drehbuchautor 
 Heinrich Rohne (1842–1937), preußischer Generalleutnant
 Horst Rohne (* 1941), deutscher Fußballtorwart, Sportfunktionär und MfS-Mitarbeiter
 Johannes Rohne (1899–1987), deutscher Jurist und Landrat

Siehe auch:
 Rone
 Rohna
 Rhone (Begriffsklärung)